Дэвид Джон «Дэйв» Бизэнт (; ) — английский футболист. Выступал на позиции вратаря за английские клубы «Уимблдон», «Ноттингем Форест», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптон». Также провёл два матча, защищая ворота национальной сборной Англии.

Карьера игрока 
В профессиональном футболе дебютировал в 1979 году выступлениями за команду клуба «Уимблдон», в котором провел девять сезонов, приняв участие в 340 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Уимблдона», был основным голкипером команды. В составе стал обладателем Кубка Англии.

Впоследствии с 1988 по 2003 год играл в составе таких команд как «Ньюкасл Юнайтед», «Челси», «Гримсби Таун», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Саутгемптон», «Ноттингем Форест», «Портсмут», «Тоттенхэм Хотспур», «Брэдфорд Сити», «Уиган Атлетик» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Фулхэм», за который выступал в 2003—2004 годах.

В 1989 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии. За сборную провел всего два матча. В составе сборной был участником чемпионата мира 1990 года в Италии.

Достижения 
Обладатель Кубка Англии: 1988

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Норт-Гринфорд Юнайтед»